Jangan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jangan-myeon, Boeun-gun, socken i Boeun-gun, Norra Chungcheong, 
 Jangan-myeon, Hwaseong, socken i Hwaseong, Gyeonggi,